Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 1988 прошли 25 сентября. Приняли участие 37 спортсменов.

Медалисты

Соревнование

Финальные бои

Секция А

Секция B

Встречи за третьи места 
За третьи места боролись спортсмены, которые уступили в предварительных раундах будущим финалистам.

Ссылки 
 sports-reference.com
 Международная федерация дзюдо